Shubria, petit regne hurrita, vegeu Wasashatta
 Xupria, de vegades transcrit Shupria o Shubria, país al nord del Tigris (a l'est del Tigris Superior), a l'oest del llac Van.